Swiss Hockey, bis 2015 Schweizerischer Landhockeyverband (franz. Fédération Suisse de Hockey sur Gazon, ital. Lega Svizzera di Hockey su Prato) ist der nationale Spitzenverband für Feld- und Hallenhockey und seit der 119. Generalversammlung für Hockey5's in der Schweiz. Er wurde am 7. Dezember 1919 in Zürich gegründet, hat seinen Sitz in Horw und ist Mitglied des Internationalen Hockey-Verbandes (FIH), des Europäischen Hockey-Verbandes (EHF) und der Swiss Olympic Association (SOA). Seit 1920 wird eine nationale Meisterschaft ausgetragen. Aufgrund der weltweiten Pandemie (COVID-19 Krise) konnten im Jahr 2020 keine Schweizer Meisterschaften ausgespielt werden. Qua Verbandsentscheid wurden die Meister des vergangenen Jahres (2019) für die Europaturniere als Schweizer Meister gesetzt.

Liste der Meister im Landhockey

Weblinks 
 Website von Swiss Hockey
 

Hockeyverband
Landhockey
Horw
Gegründet 1919
Sportverband (Schweiz)
Sport (Kanton Luzern)
Organisation (Kanton Luzern)
Hockey (Schweiz)